9483 Чаґас (9483 Chagas) — астероїд головного поясу.
 Чагас, Карлус Шагас (порт. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas; 9 липня 1879, муніципалітет Олівейра однойменного мікрорегіону, штат Мінас-Жерайс, Бразилія — 8 листопада 1934, Ріо-де-Жанейро) — бразильський лікар, мікробіолог та епідеміолог, доктор медицини, професор.